Jan Duijs (1877-1941), een Nederlands politicus
 Willem Duys (1928-2011), een Nederlands radio -en TV-presentator, tevens muziekproducent
 A.D. Duys, burgemeester van Dodewaard van 1882 tot 1911